Sezona Formule 1 2017 je oseminšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 26. marca 2017 z dirko za , končala pa 26. novembra 2017 z dvajseto dirko sezone za . Prvič je potekala dirka za Veliko nagrado Azerbajdžana Dirkaški naslov je osvojil Britanec Lewis Hamilton, moštvenega pa Mercedes.

Dirkači in moštva

|-
|rowspan=2| Scuderia Ferrari
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Ferrari
|rowspan=2|SF70H
|rowspan=2|Ferrari 062
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|5
|
|-
|style="text-align:center"|7
| Kimi Räikkönen
|-
|rowspan=2| Sahara Force India F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|VJM10
|rowspan=2|
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|11
| Sergio Pérez
|rowspan=2| Alfonso Celis Jr. George Russell
|-
|style="text-align:center"|31
|
|-
|rowspan=2| Haas F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"| Haas-Ferrari
|rowspan=2|VF-17
|rowspan=2|Ferrari 062
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|8
|  Romain Grosjean
|rowspan="2" nowrap| Antonio Giovinazzi
|-
|style="text-align:center"|20
|
|-
|rowspan=3| McLaren Honda Formula 1 Team
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"|McLaren-Honda
|rowspan=3|MCL32
|rowspan=3|Honda RA617H
|rowspan=3 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|2
|
|-
|style="text-align:center"|14
|
|-
|style="text-align:center"|22
|
|-
|rowspan=2|
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Mercedes
|rowspan=2|
|rowspan=2|Mercedes M08 EQ Power+
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|44 
| Lewis Hamilton
|-
|style="text-align:center"|77
| Valtteri Bottas
|-
|rowspan="2"| Red Bull Racing
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|RB13
|rowspan=2|
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|3
|
|-
|style="text-align:center"|33
|
|-
|rowspan="3"| Renault Sport Formula One Team
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"|Renault
|rowspan=3|R.S.17
|rowspan=3|
|rowspan=3 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|27
| Nico Hülkenberg
|rowspan="3"|
|-
|style="text-align:center"|30
| Jolyon Palmer
|-
|style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|-
| rowspan="3" |  Sauber F1 Team
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"| Sauber-Ferrari
|rowspan=3|C36
|rowspan=3|
|rowspan=3 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|9
| Marcus Ericsson
|rowspan="3"| Charles Leclerc
|-
|style="text-align:center"|36
| Antonio Giovinazzi
|-
|style="text-align:center"|94
| Pascal Wehrlein
|-
|rowspan=4| Scuderia Toro Rosso
!rowspan="4" style="background-color:#f2f3f4"|Toro Rosso-?
|rowspan=4|STR12
|rowspan=4|Renault R.E.17
|rowspan=4 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|10
| Pierre Gasly
|rowspan="4"|
|-
|style="text-align:center"|26
| Daniil Kvjat
|-
|style="text-align:center"|28/39
| Brendon Hartley
|-
|style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|-
|rowspan=3| Williams Martini Racing
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"|Williams-Mercedes
|rowspan=3|FW40
|rowspan="3"|Mercedes
|rowspan=3 style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|18
| Lance Stroll
|-
|style="text-align:center"|19
| Felipe Massa
|-
|style="text-align:center"|40
| Paul di Resta
|-
!colspan="10" style="background-color:#f2f3f4"|Viri:
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 26. marec
|
|
||
| Ferrari
| Poročilo
|-
! 2
|  Kitajska
| Shanghai
| 9. april
|
| Lewis Hamilton
| Lewis Hamilton
| Mercedes
| Poročilo
|-
! 3
|  Bahrajn
| Bahrain
| 16. april
| Valtteri Bottas
| Lewis Hamilton
||
| Ferrari
| Poročilo
|-
! 4
|  Rusije
| Soči
| 30. april
||
|
| Valtteri Bottas
| Mercedes
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 14. maj
| Lewis Hamilton
| Lewis Hamilton
| Lewis Hamilton
| Mercedes
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 28. maj
|
|
||
| Ferrari
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 11. junij
|
| Lewis Hamilton
| Lewis Hamilton
| Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Azerbajdžan
| Baku
| 25. junij
| Lewis Hamilton
|
| Daniel Ricciardo
|nowrap| Red Bull Racing-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 9
|  Avstrija
| Red Bull Ring
| 9. julij
| Valtteri Bottas
| Lewis Hamilton
| Valtteri Bottas
| Mercedes
| Poročilo
|-
! 10
|  V. Britanija
| Silverstone
| 16. julij
| Lewis Hamilton
| Lewis Hamilton
| Lewis Hamilton
| Mercedes
| Poročilo
|-
! 11
|  Madžarska
| Hungaroring
| 30. julij
|
|
|
| Ferrari
| Poročilo
|-
! 12
|  Belgija
| Spa
| 27. avgust
|  Lewis Hamilton
| 
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 13
|  Italija
| Monza
| 3. september
|  Lewis Hamilton
| Daniel Ricciardo
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 14
|  Singapur
| Marina Bay
| 17. september
| 
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 15
|  Malezija
| Sepang
| 1. oktober
|  Lewis Hamilton
|  
| Max Verstappen
|nowrap| Red Bull Racing-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 16
|  Japonska
| Suzuka
| 8. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 17
|  ZDA
| Americas 
| 22. oktober
|  Lewis Hamilton
|  
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 18
|  Mehike
| México
| 29. oktober
| 
|  
| Max Verstappen
|nowrap| Red Bull Racing-TAG Heuer
| Poročilo
|-
! 19
|  Brazilija
| Interlagos 
| 12. november
|  Valtteri Bottas
| Max Verstappen
|
| Ferrari
| Poročilo
|-
! 20
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 26. november
|  Valtteri Bottas
|  Valtteri Bottas
|  Valtteri Bottas
|nowrap| Red Bull Racing-TAG Heuer
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici 

2017
2017 v športu